Chaz Johnson (né le  à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Après quelques saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il devient professionnel en rejoignant les IceHogs de Rockford qui évoluent alors dans la United Hockey League. Il y joue jusqu'au terme de la saison 2006-2007 où il aide son équipe à remporter la Coupe Coloniale.

En 2007-2008, alors que les IceHogs rejoignent la Ligue américaine de hockey, il rejoint les Jackals d'Elmira dans l'ECHL. Il joue aussi quelques parties pour trois clubs différents de la LAH. La saison suivante, il commence la saison avec les Senators de Binghamton.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Océanic de Rimouski ||LHJMQ ||36 ||3 ||1 ||4 ||63 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||23 ||0 ||3 ||3 ||39 ||7 ||1 ||0 ||1 ||17
|-
|2002-2003 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||61 ||13 ||12 ||25 ||197 ||9 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2003-2004 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||38 ||10 ||17 ||27 ||87 ||7 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2004-2005 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||62 ||16 ||17 ||33 ||157 ||6 ||1 ||0 ||1 ||12
|-
|2005-2006 ||IceHogs de Rockford ||UHL ||66 ||23 ||22 ||45 ||248 ||9 ||6 ||1 ||7 ||23
|-
|2005-2006 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||8 ||1 ||0 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||IceHogs de Rockford ||UHL ||45 ||14 ||12 ||26 ||113 ||17 ||6 ||9 ||15 ||16
|-
|2006-2007 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007||Americans de Rochester ||LAH ||8 ||1 ||0 ||1 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Jackals d'Elmira ||ECHL ||60 ||23 ||24 ||47 ||250 ||5 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
|2007-2008 ||Senators de Binghamton ||LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008||Bears de Hershey ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||Americans de Rochester ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Jackals d'Elmira ||ECHL ||15 ||5 ||8 ||13 ||34 ||11 ||3 ||8 ||11 ||30
|-
|2008-2009 ||Senators de Binghamton ||LAH ||48 ||1 ||5 ||6 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Jackals d'Elmira ||ECHL ||42 ||10 ||12 ||22 ||123 ||4 ||3 ||0 ||3 ||6
|-
|2010-2011 ||Reign d'Ontario ||ECHL ||61 ||22 ||14 ||36 ||127 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Falcons de Springfield ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Express de Chicago ||ECHL ||64 ||20 ||15 ||35 ||132 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Jackals d'Elmira ||ECHL ||43 ||12 ||11 ||23 ||69 ||6 ||5 ||2 ||7 ||28
|-
|2013-2014 || Nailers de Wheeling ||ECHL || 64|| 13|| 21|| 34||152 ||10 || 2|| 1||3 ||28
|-
|2014-2015 || Nailers de Wheeling ||ECHL ||64 || 18|| 11||29 ||116 || 7|| 1||0 || 1||2

Trophées et honneurs personnels
2007 : remporta la Coupe Coloniale de la United Hockey League avec les IceHogs de Rockford.

Notes et références 

Naissance en janvier 1984
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur de l'Express de Chicago
Joueur des Falcons de Springfield
Champion de la Coupe Coloniale
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Nailers de Wheeling